Bjuv (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Bjuv (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.